George Bush har flere betydninger:
 George H.W. Bush – USA's 41. præsident (1989-1993).
 George W. Bush – USA's 43. præsident (2001-2009).
 USS George H. W. Bush (CVN-77) – et hangarskib opkaldt efter USA's 41. præsident.